* Треповы — дворянский род

 Трепов, Александр Фёдорович (1862—1928) — председатель Совета министров России (1916).
 Трепов, Борис Владимирович (1885—1964) — полковник лейб-гвардии Конной артиллерии, герой Первой мировой войны.
 Трепов, Евгений Александрович (род. 1970) — депутат ГД РФ.
 Трепов, Владимир Фёдорович (1863—1918) — таврический губернатор, член Государственного совета.
 Трепов, Дмитрий Фёдорович (1855—1906) — генерал-майор, сын петербургского градоначальника генерала Ф. Ф. Трепова.
 Трепов, Фёдор Владимирович (1883—1915) — полковник лейб-гвардии Конной артиллерии, герой Первой мировой войны.
 Трепов, Фёдор Фёдорович (1854—1938) — генерал-адъютант, в 1908—1914 гг. киевский, волынский и подольский генерал-губернатор.
 Трепов, Фёдор Фёдорович (1812—1889) — генерал-адъютант, обер-полицмейстер (1866—1873), градоначальник Петербурга (1873—1878).